

Patronyme 

 David Cantin (1969-), poète québécois ;
 Marc Cantin (1933-1990), médecin et professeur québécois ;
 Marc Cantin (1967-), auteur de littérature d'enfance et de jeunesse ;
 Marc Cantin (1990-), joueur de hockey sur glace canadien.
 Pierre Cantin, journaliste québécois ; 
 Pierre Cantin, littérateur québécois ;
 Jean-Charles Cantin (1918-2005), avocat et homme politique fédérale et municipal du Québec.

Toponyme 

 Cantin, commune française située dans le département du Nord, en région Hauts-de-France